Това е списък на някои от гробниците в България.

Гробници в България 

Списъци на места в България